Faca
Peixe-faca
Rio da Faca
Facas (canção)

Desambiguação